Соревнования по волейболу на IX Панамериканских играх проходили с 17 по 27 августа 1983 года в Каракасе (Венесуэла) с участием 6 мужских и 7 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Бразилии, у женщин — сборная Кубы.

Команды-участницы

Мужчины 
 Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Куба, США.

Женщины 
 Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Куба, Перу, США.

Система проведения турнира 
6 команд-участниц у мужчин и 7 у женщин на предварительном этапе провели однокруговые турниры. По их результатам по 4 лучшие команды вышли в полуфинал и по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап 

 17 августа: Куба — США 3:0 (15:8, 15:7, 15:13); Канада — Венесуэла 3:0 (20:18, 15:11, 15:10); Бразилия — Аргентина 3:1 (15:7, 15:8, 11:15, 15:4).
 19 августа: Куба — Аргентина 3:2 (15:9, 18:20, 8:15, 15:8, 15:2); США — Венесуэла 3:0 (15:11, 15:8, 15:4); Бразилия — Канада 3:1 (15:7, 15:10, 11:15, 15:11).
 20 августа: Куба — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:8, 15:4); Бразилия — США 3:1 (15:11, 16:18, 15:11, 15:10); Аргентина — Канада 3:1 (15:10, 15:17, 15:2, 15:11).
 22 августа: Канада — Куба 3:2 (8:15, 15:11, 9:15, 15:3, 15:9); США — Аргентина 3:1 (13:15, 16:14, 15:12, 15:6); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:7, 15:8).
 23 августа: Куба — Бразилия 3:1 (9:15, 15:4, 15:10, 15:6); Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:10, 15:3, 15:3); США — Канада 3:1 (15:6, 8:15, 15:4, 15:12).

Матч за 5-е место 
27 августа
 Канада — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:6, 15:10)

Плей-офф

Полуфинал 
25 августа
 Бразилия — США 3:0 (15:10, 15:12, 15:12)
 Куба — Аргентина 3:0 (15:5, 15:1, 15:7)

Матч за 3-е место 
27 августа
 Аргентина — США 3:0 (15:9, 15:9, 15:8)

Финал 
27 августа
 Бразилия — Куба 3:1 (10:15, 15:9, 15:6, 15:8)

Женщины

Предварительный этап 

 17 августа: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:5, 15:5, 15:6); США — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:1, 15:1); Перу — Канада 3:0 (15:10, 15:3, 15:5).
 18 августа: Перу — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:0, 15:4); США — Бразилия 3:0 (15:3, 15:6, 16:14); Куба — Аргентина 3:0 (15:4, 15:5, 15:4).
 19 августа: Куба — Бразилия 3:0 (15:7, 15:11, 15:11); США — Канада 3:0 (15:12, 15:2, 15:2); Аргентина — Венесуэла 3:2 (15:12, 5:15, 9:15, 15:10, 15:10).
 20 августа: США — Куба 3:1 (16:14, 16:14, 11:15, 16:14); Перу — Бразилия 3:2 (15:9, 15:12, 3:15, 7:15, 15:10); Канада — Венесуэла 3:0 (15:7, 16:14, 15:4).
 22 августа: Бразилия — Канада 3:0 (15:7, 15:4, 15:13); Куба — Перу 3:0 (15:11, 15:13, 15:8); США — Аргентина 3:0 (15:2, 15:6, 15:5).
 23 августа: Перу — Аргентина 3:0; Куба — Канада 3:0 (15:8, 15:8, 15:8); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:7, 15:8).
 24 августа: Куба — Венесуэла 3:0 (15:3, 15:4, 15:6); Канада — Аргентина 3:0 (15:9, 15:13, 15:10); США — Перу 3:0 (15:8, 15:6, 15:9).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
25 августа
 Куба — Перу 3:0 (15:5, 15:7, 15:9)
 США — Бразилия 3:0 (15:8, 15:8, 15:10)

Полуфинал за 5—7 места 
25 августа
 Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:11, 15:4, 15:10)

Матч за 5-е место 
26 августа
 Канада — Аргентина 3:0 (15:6, 15:3, 15:3)

Матч за 3-е место 
26 августа
 Перу — Бразилия 3:1 (15:10, 15:9, 9:15, 15:8)

Финал 
26 августа
 Куба — США 3:2 (17:15, 15:7, 10:15, 9:15, 15:10)

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1983 год в волейболе
Панамериканские игры 1983
Волейбол в Венесуэле